La jeunesse éternelle est un concept lié à l'immortalité.

La jeunesse éternelle est un lieu commun de la mythologie antique.
Jeunesse éternelle (en V.O. I've Got You Under My Skin) est le deuxième épisode de la première saison de la série télévisée américaine Charmed.
Jeunesse éternelle est un épisode de la série télévisée Angel (série télévisée).